NIFL steht für:
 National Indoor Football League, amerikanische American-Football-Hallenliga
 Northern Ireland Football League, Organisation der höchsten Fußball-Spielklassen in Nordirland
 NIFL Premiership, höchste Spielklasse
 NIFL Championship, zweithöchste Spielklasse

NifL steht für:
 NifL, ein Protein

Abkürzung